Calslagen (plaats), een buurtschap in de Noord-Hollandse gemeente Aalsmeer
Calslagen (band), een Nederlandse metalband